Fleischer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Fleischer (1841–1931), norsk järnvägsingenjör
 Carl August Fleischer (född 1936), norsk jurist
 Carl Gustav Fleischer (1883–1942), norsk militär
 Dave Fleischer (1894–1979), amerikansk filmregissör
 Esaias Fleischer (1732–1804), dansk ämbetsman
 Esaias Fleischer (död 1663), dansk apotekare, grundare av apoteket Svanen i Lund
 Gisela Fleischer (född 1981), svensk musiker och konstpedagog
 Heinrich Leberecht Fleischer (1801–1888), tysk orientalist
 Helene Fleischer (1899–1941), tysk politiker
 Håkan Fleischer (född 1900-talet), svensk forskare, författare och skoldebattör
 Max Fleischer (1883–1972), amerikansk filmproducent
 Moritz Fleischer (1843–1927), tysk lantbrukskemist
 Nat Fleischer (1887–1972) amerikansk boxningsjournalist
 Oskar Fleischer (1856–1933), tysk musikhistoriker
 Rasmus Fleischer (född 1978), svensk historiker
 Richard Fleischer (1916–2006), amerikansk filmregissör
 Rune Fleischer (född 1967), dansk barnboksförfattare
 Sigge Fleischer (1938–2020), svensk klimatforskare
 Tilly Fleischer (1911–2005), tysk friidrottare, tävlade i kastgrenar

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken